Николай Иванович Костюнин (11 декабря 1919, с. Высоково, Бутурлинский район, Нижегородская область —  26 февраля 2014) — советский дипломат, Временный поверенный в делах СССР в Греции, Заместитель Генерального секретаря МИД СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса, Генеральный консул СССР в Лейпциге. Кандидат исторических наук.

Биография

Детство и юношество 
Николай Иванович родился 11 декабря 1919 года в селе Высоково (ныне Бутурлинский район).

Отец — Костюнин Иван Васильевич (1880 г.р.) и мать — Акулина (Акилина) Степановна, были крестьянами. Некоторое время они жили и работали в Нижнем Новгороде. Отец был дворником сначала у богатых хозяев, а затем при «дворянском институте». Мать работала на ткацкой фабрике. Всю остальную жизнь Костюнины прожили в селе Высокове.

В семье было трое детей: сын Пётр (1909 г.р.), дочь Наталья (1913 г.р.) и Николай (1919 г.р.)

С 1927 по 1934 г. Николай учился в Высоковской начальной и Яковлевской семилетней школе колхозной молодёжи. Затем мальчик подал заявление в 8-й класс и стал учеником первого набора Бутурлинской средней школы. Размещалась тогда школа в здании Сергиевской церкви и находилась в 10 километрах от Высокова.
 
После окончания в 1937 году с аттестатом отличника Бутурлинской средней школы Николай поступает в Горьковский государственный университет. В 1941 году юноша получил диплом по специальности «физическая химия» (срок обучения был сокращён на год в связи с войной).

Служба в армии 
В первые дни войны Николай оказался в Ленинграде, где проходил практику в Институте химической физики. В июле 1941 года был призван в Красную Армию и направлен на учёбу в Калининское военное училище химической защиты, которое в сентябре 1941 года было эвакуировано в город Кизел Пермской области.

В марте 1942 года Николай окончил училище в звании лейтенанта. Тогда же был направлен в 95-й батальон химической защиты, ставший затем 35-м батальоном 12 технической бригады Резерва Верховного Главнокомандования Красной Армии.
 
В июле 1943 года бригада, стоявшая в Гороховецких лагерях, получила боевое задание по дымомаскировке тыловых объектов страны и была переброшена в район города Горького.
Служба в названной бригаде закончилась в должности помощника начальника штаба бригады и воинском звании «старший лейтенант» в августе 1945 года.

Дипломатическая деятельность 
В МИД СССР Николай Иванович начал работать в августе 1948 года. Он был определён в научно-издательский отдел Архивного управления МИД СССР, который возглавлял В. М. Хвостов, один из авторов «Истории дипломатии». Николай Иванович участвовал в подготовке и издании сборников документов и материалов по истории международных отношений накануне и во время Второй мировой войны, заведовал архивными фондами министра иностранных дел, его заместителей. От имени Управления принимал участие в подготовке «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг», написал лично ряд внешнеполитических глав для 4 и 5 томов этого фундаментального издания.

В 1960 году Костюнина направили на дипломатическую работу за границу. С декабря 1960 по март 1964 годов он работал в должности Первого секретаря, а с апреля 1968 по август 1972 года — советником Посольства СССР в Греции. В феврале 1962 года Николай Иванович сопровождал в Афинах первого советского космонавта Юрия Гагарина.

В августе 1972 года Костюнин назначается на должность Заместителя Генерального секретаря МИД СССР. Продолжает заниматься научно-издательской работой. Подготовил в печать 4-й том «Истории дипломатии», участвовал в подготовке 5 тома.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1978 года Костюнину Н. И. присвоили дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

В сентябре 1980 года Николая Ивановича направляют на загранработу в ГДР в качестве Генерального Консула СССР в Лейпциге. На этом посту он работал до мая 1984 года. Первостепенное внимание в своей работе дипломат уделял развитию дружбы народов. Лично выступал с лекциями и докладами в немецких аудиториях. Важное место в работе занимали вопросы, связанные с участием СССР в Лейпцигских ярмарках (два раза в год — весной и осенью. На выставки привозились новейшие образцы машин, оборудования, приборов, инструментов.

В отставке 
В ноябре 1984 года Николай Иванович ушёл в отставку. Всего дипломатической работе в системе МИД было отдано 36 лет. Костюнин свободно владел немецким, английским и современным греческим языками.

Дипломат вёл активную литературную и патриотическую работу: участвовал в создании многотомных трудов: «Дипломаты вспоминают: мир глазами ветеранов дипломатической службы» и «В бой мы шли не ради славы — ради жизни на земле (дипломаты-фронтовики вспоминают)».

Награды 
 орден «Знак Почёта» (11.12.1979)
 Медаль «За победу над Германией»
 Медаль «За трудовое отличие»

Источники 
 Сборник «Бутурлинский край. Дорогами истории». Сост. Порякова Н. Н.
 Буклет «Дипломат из Высокова». Бутурлино. 2007 год.
 «Дипломаты вспоминают. Мир глазами ветеранов дипломатической службы». Том 6. Москва. 2002 год.
 «Дипломаты вспоминают. Мир глазами ветеранов дипломатической службы». Том 10. Москва. 2002 год.
 «В бой мы шли не ради славы — ради жизни на земле». Том 8. Москва. 2002 год
 Костюнин Н. И. «Заметки. Избранное» (на правах рукописи).
 Письма Костюнина Н. И. к автору статьи.
 Фотографии — дар Костюнина Н. И. автору статьи.

Ссылки 
 Николай Иванович Костюнин, Отдел культуры Бутурлинского района Нижегородской области, kultura.buturlino.ru
 Костюнин Николай Иванович, «Наша Смоленка», www.reading-hall.ru

Дипломаты СССР
Консулы СССР в Лейпциге